Barville ist der Name mehrerer Gemeinden

 in Frankreich

 Barville (Eure) im Département Eure
 Barville (Orne) im Département Orne
 Barville (Vosges) im Département Vosges

mit Namenszusatz:
 Barville-en-Gâtinais im Département Loiret
 Cany-Barville im Département Seine-Maritime

 in Kanada
 Ort einer aufgelassene Zinkmine neben Barraute, Hauptthema in Niemals ohne sie